Le championnat international 2017 est un tournoi de snooker professionnel classé comptant pour la saison 2017-2018. Le tournoi a lieu comme chaque année à Daqing en Chine et est diffusé sur les canaux d'Eurosport.
Vainqueur l'an passé face au local Ding Junhui 10 manches à 1, Mark Selby s'impose à nouveau, cette fois contre Mark Allen.

Dotation 
Répartition des prix :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 Troisième tour : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break télévisé : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces rencontres ont eu lieu au Guildhall de Preston en Angleterre et ont été jouées au meilleur des 11 manches.

Tableau

Finale

Centuries

Pendant les qualifications 

 134  James Wattana
 133  Xiao Guodong
 133  Anthony McGill
 129, 116, 111  Stephen Maguire
 129  Mark Williams
 128  Gary Wilson
 127, 108  Barry Hawkins
 127  Tian Pengfei
 126  Marco Fu
 126  Kyren Wilson
 124  Chris Wakelin
 122  Zhang Yong

 121  Neil Robertson
 120  Tom Ford
 118  Stuart Bingham
 117  Alfie Burden
 117  Kurt Maflin
 115  Noppon Saengkham
 113  Scott Donaldson
 112  Ronnie O'Sullivan
 110  Martin O'Donnell
 109  Judd Trump
 108  Thor Chuan Leong
 108  Robert Milkins

 108  Mark Allen
 107  Zhang Anda
 106  Jamie Jones
 105  Soheil Vahedi
 104  Shaun Murphy
 104  Jimmy Robertson
 103  Matthew Selt
 102  Cao Yupeng
 101  Michael White
 100  Martin Gould
 100  David Grace
 100  Ben Woollaston

Pendant le tournoi 

 147, 127, 101  Kyren Wilson
 141, 111  Jimmy Robertson
 138, 123  Shaun Murphy
 137, 131, 117, 114, 110, 105, 102, 100  Mark Allen
 136, 136, 131, 128, 106  Ali Carter
 135, 127, 127, 118, 115, 110, 109, 105  Judd Trump
 133, 122, 114  Kurt Maflin
 131  Robin Hull
 129, 122, 121, 117, 104, 101  Neil Robertson

 129, 127, 119, 115, 108, 102  Mark Selby
 129  Peter Ebdon
 128, 105, 104  Martin Gould
 127  Zhao Xintong
 126, 103  Xiao Guodong
 125, 112  Luca Brecel
 123, 103, 100  Yan Bingtao
 121, 101  Mark Williams
 118, 109, 103, 100  Martin O'Donnell

 118, 104  Liang Wenbo
 118  Ryan Day
 116, 114, 102  Jack Lisowski
 115  Matthew Selt
 114, 113  John Higgins
 111  Ronnie O'Sullivan
 106  Robbie Williams
 101  Sanderson Lam
 100  Ricky Walden

Références 

2017
Snooker en Chine en 2017
Sport en octobre 2017
Sport en novembre 2017